Дружелюбовка — название населённых пунктов на Украине:
 Дружелюбовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Дружелюбовка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Дружелюбовка — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Дружелюбовка — село в Добровеличковском районе Кировоградской области.
 Дружелюбовка — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Дружелюбовка — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Дружелюбовка — село в Захарьевском районе Одесской области.
 Дружелюбовка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Дружелюбовка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Дружелюбовка — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Дружелюбовка — прежнее (до 1993 года) название села Ниновичи в Сокальском районе Львовской области.